Mathieu Heijboer, Nederlands wielrenner
 Pierre Heijboer, Nederlands journalist

Zie ook 
 Anton Heyboer, Nederlands kunstenaar